Rumilly (Alta Savoia), municipi al departament d'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Rumilly (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Rumilly-en-Cambrésis, municipi al departament de Nord (Alts de França)
 Rumilly-lès-Vaudes, municipi al departament d'Aube (regió de Gran Est, França)
 Cantó de Rumilly, cantó al districte d'Annecy del departament de l'Alta Savoia (Alvèrnia-Roine-Alps)